

Persone 
 Alison Cerutti – giocatore di beach volley brasiliano
 Angelo Cerutti – filologo e grammatico italiano
 Arduino Cerutti – senatore italiano
 Camille Cerutti – sciatrice alpina francese
 Carlo Cerutti – ex sciatore alpino italiano
 Carlos Cerutti – cestista argentino
 Claudia Cerutti – ex pentatleta italiana
 Enrico Cerutti – ex calciatore italiano
 Ezequiel Cerutti – calciatore argentino
 Fabio Cerutti – atleta italiano
 Francesco Cerutti – ciclista su strada italiano
 Furio Cerutti, filosofo italiano
 Giuseppe Cerutti – scrittore e uomo politico francese di origini italiane
 Giuseppe Cerutti – politico e deputato italiano 
 Ico Cerutti – cantante, compositore e chitarrista italiano
 Jacopo Cerutti – pilota motociclistico italiano 
 Luigi Cerutti – politico italiano
 Luigi Cerutti – bobbista italiano
 Mario Cerutti – prefetto italiano
 Marziale Cerutti – generale e aviatore italiano
 Mauro Cerutti – calciatore argentino
 Monica Cerutti Giorgi – ex tennista, saggista e insegnante italiana

Altro 
 Cerutti – cognome italiano
 La ballata del Cerutti – famosa canzone di Giorgio Gaber
 Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. – azienda di Casale Monferrato

Pagine correlate 
 Cerruti